Grand Prix 2009 (snooker)
 Grand Prix schansspringen 2009
 London Grand Prix - atletiekwedstrijd
 Wereldkampioenschap wegrace 2009 - motorracen
 Formule 1 in 2009